Димитър Пандилов Аврамов () е виден югославски художник.

Биография 
Роден в 1899 година в Тресонче, тогава в Османската империя. Син е на Пандил Аврамов, внук на Аврам Дичов и правнук на Дичо Зограф. Завършва Художествената академия в София в 1924 година. В 1927 - 1928 година специализира в Париж. От 1928 до 1943 година живее в село Хайредин в България и работи като учител по рисуване. 

След освобождението на Вардарска Македония се връща в родния си край. Кмет е на Смилево от 21 април 1943 година до 26 април 1944 година и на Кукуричани от 26 април 1944 година до 9 септември 1944 година.

Остава във Вардарска Македония и след установяването на комунистическата власт и работи като преподавател по рисуване в Скопие. Димитър Пандилов е сред основателите на Дружеството на художниците на Македония в Скопие и дългогодишен член на неговата управа. Умира по време на земетресението в Скопие на 26 юли 1963 година. В негова чест ДХМ присъжда наградата „Димитър Пандилов“.

Пандилов заедно с Василие Попович, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Томо Владимирски, Любомир Белогаски, Вангел Коджоман и скулптора Димо Тодоровски е сред основателите на модерното изкуство в Социалистическа Република Македония. Пандилов е първият значим импресионист от Социалистическа Република Македония.
21.IV.1943 26.IV.1944

Родословие

Бележки 

Членове на Дружеството на художниците на Македония
Художници импресионисти
Родени в Тресонче
Възпитаници на Националната художествена академия
Починали в Скопие
Югославски художници
Жертви на Скопското земетресение
Български кметове на селища, били под българска власт